Název Horní Ves má více sídel:
 Horní Ves, obec v okrese Pelhřimov
 Horní Ves (Fryšták), část města Fryšták v okrese Zlín
 Horní Ves (Hoješín), sídelní lokalita v části Hoješín města Seč, okres Chrudim
 Horní Ves (Chomutov), část okresního města Chomutov
 Horní Ves (Litvínov), část města Litvínov v okrese Most
 Horní Ves (Trstěnice), část obce Trstěnice v okrese Cheb
 Horní Ves (Třebeň), část obce Třebeň v okrese Cheb
 Horní Ves (Vítkov), část města Vítkov v okrese Opava

Podobný název 
 Horná Ves

Externí odkazy